El término Epic o EPIC puede tener las siguientes acepciones:

Computación 
 EPIC (informática), Explicitly Parallel Instruction Computing (Computación de instrucciones explícitamente paralelas).
 EPIC, un programa cliente de IRC para Unix.
 EPIC, versión del juego de guerra Warhammer.

Cine 
 Cine épico, género cinematográfico.
 Epic, película animada estadounidense de 2013.
 Epic Movie, película estadounidense de 2007.

Revistas 
 Revista Epic, revista de cómics con material del magazine estadounidense Epic Illustrated de Marvel comics.
 Epic Comics, sello de Marvel comics.

Música 
 Epic Records, una compañía discográfica estadounidense de Sony Music.
 Epic metal, subgénero del heavy metal.
 «Epic», canción de la banda Faith No More.
 «Epic», canción de Sandro Silva & Quintino.
 Epic, álbum de Borknagar.

Videojuegos 
 Epic, videojuego de Gameloft.
 Epic Games, desarrolladora de videojuegos.

Otros 
 Electronic Plant Information Centre, un proyecto de organización de información acerca de especies vegetales.
 European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC), un proyecto de investigación acerca de la influencia de la alimentación en la incidencia del cáncer en Europa dirigido por el Dr. Elio Riboli.